Handball-Weltmeisterschaft 2011 steht für die von der IHF organisierte
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 und
 Handball-Weltmeisterschaft der Herren 2011.